est la formule brute de plusieurs isomères.

 Hydrocarbure aromatique polycyclique
 pentacène, numéro CAS 
 picène, numéro CAS 
 pentahélicène, numéro CAS